Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie figurowym 2004 – zawody rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Europy. Mistrzostwa odbywały się od 2 do 8 lutego 2004 w hali Papp László Budapest Sportaréna w Budapeszcie.

W konkurencji solistów zwyciężył Francuz Brian Joubert, zaś wśród solistek Węgierka Júlia Sebestyén. W parach sportowych złoty medal wywalczyli Rosjanie Tatjana Tot´mianina i Maksim Marinin, zaś w parach tanecznych ich rodacy Tatjana Nawka i Roman Kostomarow.

Kwalifikacje 
W zawodach udział brali zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2003 roku ukończyli 15 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1990 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci krajów zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Program zawodów 
 2 lutego – program obowiązkowy par sportowych, kwalifikacje solistów do programu obowiązkowego
 3 lutego – taniec dowolny, program obowiązkowy solistów 
 4 lutego – program dowolny par sportowych
 5 lutego – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 6 lutego – program obowiązkowy solistek, taniec dowolny
 7 lutego – program dowolny solistek
 8 lutego – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Tańcem obowiązkowym był Austrian Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2004
2004 w sportach zimowych
Sport w Budapeszcie
2004 na Węgrzech